Чемпионат мира по футболу 2010 (отборочный турнир, Африка) — квалификационный турнир Чемпионата мира по футболу 2010 в Африканской зоне, финальный турнир которого прошёл в Южно-Африканской республике. Матчи турнира проводились с октября 2007 по октябрь 2009. В турнире принимали участие команды 53 стран, входящие в КАФ (кроме стран, входящих в КАФ, но не входящих в ФИФА — Занзибар и Реюньон). Отборочный турнир стал дебютным для Комор. По совместительству отборочный турнир к ЧМ-2010 являлся и отборочным турниром к Кубку африканских наций 2010, который состоялся в начале 2010 года (поэтому в соревновании участвовали хозяева обоих турниров — ЮАР и Ангола, каждый из них играет в отборе на другое соревнование). В чемпионате мира приняли участие 5 победителей турнира и сборная ЮАР. Таким образом, на этом чемпионате мира Африку представляли 6 команд — самое большое число в истории.

Участники 

10 слабейших команд (по данным рейтинга ФИФА на июль 2007) принимают участие в предварительном раунде, остальные 43 автоматически попадают в первый групповой раунд.

Предварительный раунд 
Изначально 10 команд, участвовавших в предварительном раунде разбили на пять пар:

  — 
  — 
  — 
  — 
  — 

Однако в дальнейшем сборные Сан-Томе и Принсипи и ЦАР снялись с соревнований. В результате две лучшие команды по рейтингу из оставшихся — Сейшельские острова и Свазиленд автоматически отправились в первый групповой раунд, а их соперники играли между собой.

Первые матчи

Ответные матчи 

 вышел в следующий раунд, победив по сумме двух матчей со счётом 10:2.

 вышла в следующий раунд, победив по сумме двух матчей со счётом 1:0.

Джибути и Сомали играли один матч из-за отсутствия условий для проведения игры в Сомали. В результате , одержав победу, вышла в следующий раунд.

Первый групповой раунд 
48 команд разбиваются на 12 групп. 12 победителей групп и 8 лучших команд среди занявших вторые места выходят во второй групповой раунд. Перед жеребьёвкой команды были разделены на 4 корзины по рейтингу, в каждую группу попали по одной команде из каждой корзины. Жеребьёвка прошла 25 ноября 2007 года в Дурбане.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8 

Оргкомитет ФИФА исключил Эфиопию из соревнований. Все результаты были аннулированы.

Группа 9

Группа 10 

За неявку на игру в Судане сборная Чада была дисквалифицирована КАФ на этот розыгрыш Кубка африканских наций (эта игра была впоследствии переиграна). Со стороны ФИФА дисквалификации на ЧМ не последовало, что могло бы привести к турнирным проблемам, если бы Чад вышел из группы.

Группа 11 

 Эритрея снялась с соревнований.

Группа 12

Сравнение команд, занявших 2-е места 
При определении лучших команд учитывались только результаты встреч с командами, занявшими 1 и 3 места, из-за того, что после снятия Эфиопии и отказа Эритреи в группах оказалось неравное число команд.

Второй групповой раунд 
20 команд разбиваются на 5 групп по 4 команды. 5 команд, занявшие первые места в группах выходят в финальный турнир Чемпионата мира 2010. Команды, занявшие в группах места с 1-го — по 3-е, попадают в финальную часть Кубка африканских наций 2010. Жеребьёвка второго раунда прошла 22 октября 2008 года в Цюрихе. Перед жеребьёвкой команды снова были поделены на 4 корзины в зависимости от места в рейтинге на октябрь 2008 года.

Ни хозяева Чемпионата мира ЮАР, ни хозяева Кубка африканских наций Ангола (автоматически получившие места в соответствующих турнирах) не вышли в этот раунд. Если бы в этот раунд вышла ЮАР, её матчи не учитывались бы при определении команды, попадающей из её группы на чемпионат мира. Если бы в этот раунд вышла Ангола, все три её соперника по группе автоматически попали бы на Кубок африканских наций.

Группа A

Группа B

Группа C 

 и  имели равенство по всем показателям, предусмотренным регламентом (разница забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, результаты личных встреч). Для определения сборной, которая примет участие в финальном турнире Чемпионата мира, был проведён дополнительный матч на выбывание на нейтральном поле в Судане 18 ноября 2009 года. В качестве предпочитаемого места этого матча Алжир назвал Тунис, а Египет выбрал Судан. Место проведения матча было определено путём жеребьёвки 11 ноября в Цюрихе.

Дополнительный матч 

 выиграл дополнительный матч и вышел в финальный турнир Чемпионата мира. Матчи между Алжиром и Египтом 14 и 18 ноября сопровождались беспорядками, столкновениями болельщиков двух команд, активной пропагандистской кампанией в СМИ и привели к обострению отношений между двумя странами.

Группа D

Группа E

Бомбардиры 

12 голов
  Мумуни Дагано
9 голов
  Самуэль Это’О
8 голов
  Разак Омотойосси
  Фредерик Кануте
6 голов
  Деннис Олиеч
  Дидье Дрогба
  Шиукепо Мсовойя
5 голов
  Мэттью Амоа
  Исмаэль Бангура
  Паскаль Фейндуно
  Мохаммед Абутрика
  Эммануэль Адебайор

Примечания

Ссылки 
 Результаты

Чемпионат мира по футболу 2010
2010
Кубки африканских наций